5-я стрелковая бригада, наименование формирований стрелковых войск, в различный период времени:
 5-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) в составе Русской императорской армии, Вооружённых сил России, имперского периода.
 5-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада), в составе РККА:
 5-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) 1-го формирования.
 5-я стрелковая бригада — стрелковое соединение (бригада) 2-го формирования.

См. также 
 5-я гвардейская стрелковая бригада